Osoby o tym nazwisku:
 Gleb Klimienko – rosyjski hokeista
 Wadim Klimienko – rosyjski działacz skautowski, oficer armii hiszpańskiej
 Wiktor Klimienko – radziecki gimnastyk

Zobacz też:
 Kłymenko